Eunereis elittoralis är en ringmaskart som först beskrevs av Eliason 1962.  Eunereis elittoralis ingår i släktet Eunereis och familjen Nereididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
elittoralis